Daniel Alexandre Adolphe Rottier (1888-?), général français.
Stephanie Rottier (1974-), est une joueuse de tennis néerlandaise.
Guy Rottier (1922-2013), est  un ingénieur et architecte.
Martine Rottier (1955-), est une judokate française.

Toponyme 

Rottier est une commune française située dans le département de la Drôme en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Autre 
 Rotier, synonyme du Cabaretier (métier ancien) - c'était le nom donné à une personne qui servait du vin au détail et donnait à manger contre de l'argent.

Patronyme flamand
Patronyme français